2013 Gorzow FIM Speedway Grand Prix – szósta impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2013. Zawody odbyły się 15 czerwca 2014 na Stadionie im. Edwarda Jancarza w Gorzowie Wielkopolskim.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Bartosza Zmarzlika. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Adrian Cyfer i Łukasz Cyran.

Ze względu na kontuzję w zawodach nie mógł wystąpić Darcy Ward. Jako zmiana kwalifikowana pojechał: Aleš Dryml.

 (15)  Darcy Ward → (19)  Aleš Dryml

Losowanie pozycji startowych odbyło się 14 czerwca.

Wyniki 

Bieg po biegu:
 Hancock, Lindbaeck, Jonsson, Woffinden
 Vaculik, Sajfutdinow, Zagar, Hampel
 Kasprzak, Pedersen, Gollob, Holder
 Iversen, Lindgren, Zmarzlik, Dryml
 Zmarzlik, Zagar, Gollob, Lindbaeck
 Iversen, Hancock, Hampel, Kasprzak
 Holder, Woffinden, Vaculik, Dryml
 Sajfutdinow, Lindgren, Jonsson, Pedersen
 Hampel, Holder, Lindgren, Lindbaeck
 Pedersen, Hancock, Zagar, Dryml
 Sajfutdinow, Iversen, Gollob, Woffinden
 Kasprzak, Jonsson, Zmarzlik, Vaculik
 Iversen, Pedersen, Lindbaeck, Vaculik
 Sajfutdinow, Holder, Zmarzlik, Hancock
 Woffinden, Zagar, Kasprzak, Lindgren
 Jonsson, Hampel, Dryml, Gollob (d)
 Sajfutdinow, Kasprzak, Dryml, Lindbaeck
 Hancock, Lindgren, Gollob, Vaculik
 Woffinden, Hampel, Pedersen, Zmarzlik
 Holder, Jonsson, Zagar, Iversen
 Półfinały:
 Woffinden, Hancock, Sajfutdinow, Jonsson
 Hampel, Holder, Kasprzak, Iversen
 Finał:
 Hampel, Holder, Woffinden, Hancock

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Polska, I
2013, I
2013 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Gorzowie Wielkopolskim